Marót ist der Familienname folgender Personen:

 Péter Marót (* 1945), ungarischer Fechter
 Sándor Marót (1884–1944), ungarischer Schriftsteller und Journalist